2009 Голяма награда на Малайзия е 11-о за Голямата награда на Малайзия и втори кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 5 април 2009 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Репортаж 
Във второто състезание за сезона, продължава доброто представяне на екипите на Браун, Уилямс и Тойота (трите тима са обвинени от другите екипи, че използват незаконни дифузьори, но ФИА отхвърля контестацията).

Дженсън Бътън спечелва първа позиция на старта, във второ поредно състезание, и започва състезанието като лидер. На старта е изпреварен от отлично стартиралия пилот на Уилямс – Нико Розберг, но Бътън се залепя зад него. При първото влизане в бокса, Бътън вече е начело. Това продължава дори при екстремално влошените атмосферни условия.

Един час след началото на състезанието започва проливен дъжд, което кара екипите последователно да сменят своите гуми от такива за полу-суха писта, до такива за много наводнена. След като на пистата настъпва хаос, породен от дъжда, екипите правят по 3 – 4 влизания в бокса, а много пилоти отпадат, поради невъзможност да се задържат на хлъзгавата писта.

Организаторите от ФИА решават да спрат състезанието, докато не се оправят условията и не се подобри видимостта на пистата. Първо в 31-вата обиколка колоната е поведе от сейфти кар, а в 32-рата състезанието е спряно. Екипите чакат на старт-финала в продължение на 50 минути, преди организаторите да обявят края на състезанието и да определят призовата тройка.

След преизчисление на времената, за победител е обявен Дженсън Бътън, втори е Ник Хайдфелд а трети – Тимо Глок.

На пилотите са разпределени половината от полагащите им се точки.

Състезание 

 Състезанието е спряно в 32 обиколка, поради наводнена писта.
 Пилотите обозначени със символа ‡, използват Системата за регенериране на енергия KERS.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Малайзия